Асоціація виробників цементу України «Укрцемент» об'єднує підприємства цементної промисловості України.

Історія 
Асоціація виробників цементу України «Укрцемент» створена із Української асоціації підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент".

В свою чергу, в січні 2004 року, Українська асоціація підприємств і організацій цементної промисловості "Укрцемент" реорганізована із Українського концерну підприємств і організацій цементної і азбестоцементної промисловості "Укрцемент" та стала його правонаступником.

Учасники 
Станом на лютий 2018 членами асоціації є:
 ПАТ «Дікергофф Цемент Україна»
 ПАТ «Хайдельбергцемент Україна»
 ПАТ «Подільський цемент» (входить до групи CRH)
 ПАТ «Миколаївцемент» (входить до групи CRH)
 ПАТ «Цемент» (входить до групи CRH)
 ПАТ «Івано-Франківськцемент»
 ПАТ «Євроцемент Україна»

Посилання 
 Сайт Асоціації «Укрцемент» 

Неприбуткові асоціації юридичних осіб
Торгово-промислові асоціації
Об'єднання підприємств